Illa del Príncep de Gal·les (Alaska), illa de l'arxipèlag Alexander, al sud-est d'Alaska 
 Illa del Príncep de Gal·les (Austràlia),  una de les illes de l'estret de Torres, pertanyent a l'estat de Queensland
 Illa del Príncep de Gal·les (Canadà) del Canadà, pertanyent al territori de Nunavut
 Illa del Príncep de Gal·les, nom amb què era coneguda antigament l'illa de Penang, a Malàisia